Bellamy se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles L. Bellamy
 R.E. Bellamy